Белышев — фамилия; имеет женскую форму Белышева.
 Белышев, Александр Викторович (1893—1974) — балтийский матрос, отдавший приказ о холостом залпе, который послужил сигналом к началу Октябрьской социалистической революции.
 Белышев, Борис Федорович (1910—1993) — советский энтомолог, доктор биологических наук (1964), профессор, специалист по стрекозам.
 Белышев, Вениамин Алексеевич (1917—1979) — советский график-иллюстратор, анималист, член МОСХа.
 Белышев, Иван Петрович (1894—1942) — русский советский писатель и поэт, автор рассказов и сказок для детей.
 Белышев, Леонид Яковлевич (1904—1970) — генерал-лейтенант войск связи. См. также 
 Белышево